Příjmení Světlík nosí více významných osobností:

 Eduard Světlík (malíř) (1903–1970) – český malíř
 Eduard Světlík (1931–2018) – český novinář, spisovatel a humorista
 František Světlík (1875–1949) – československý meziválečný politik, poslanec za lidovou stranu
 Hynek Světlík (1875–1945) – český lékař a politik z jižní Moravy, poslanec zemského sněmu, syn Hynka Světlíka
 Hynek Světlík (1848–1915) (1848–1915) – český stavitel a politik z jižní Moravy, starosta Rosic, otec Hynka Světlíka
 Jan Světlík (* 1958) – český podnikatel z Ostravska
 Jaroslav Světlík (* 1949) – český odborník na marketing a vysokoškolský pedagog
 Jiří Světlík (1924–2022) – český skaut a politický vězeň
 Ladislav Světlík (letec) (1917–2008) – český stíhací pilot RAF
 Ladislav Světlík (sochař) (1937–1981) – český výtvarník, malíř a sochař
 Pavel Světlík (* 1985) – český sportovní střelec
 Radovan Světlík (* 1974) – český profesionální tenista a tenisový trenér
 Zdeněk Světlík (1932–2021) – český grafik, tvůrce plakátů, tapiserií, ilustrátor, hlavní výtvarník Ex Plzeň

Podobným příjmením je Svetlík:
 Ján Svetlík (architekt) (1912–1997) – architekt, tvůrce areálu Slavín v Bratislavě
 Karol Svetlík (1878–???) – československý meziválečný politik, poslanec za sociální demokraty a komunisty

Externí odkazy